Franziska – variante del nome proprio Francesca
Franziska – gruppo musicale reggae italiano, attivo dal 1996 al 2011
Franziska – romanzo del 1997 dell'autore italiano Fulvio Tomizza
Franziska – canzone di Fabrizio De André, inclusa nell'album del 1981 Fabrizio De André